Oderich ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Oderich (1856–1915), deutscher Historien-, Porträt- und Landschaftsmaler
 Lene Oderich (* 2002), deutsche Schauspielerin